Efe Yerom es un artista español de rap, reggae y dancehall, perteneciente al colectivo Manzzini Brothers.

Biografía

Carrera
Con 15 años comienza a escribir sus primeras canciones, pero no es hasta un tiempo después que comienza a participar en micros-abiertos en conciertos y salas de su ciudad, freestyles en las calles y a grabar en estudios caseros junto a su hermano mayor McShango(productor y mc) y algunos amigos como Black Bee, DjEnfi (Costello), Ximiki, Luna y Coronel Xavier. Poco tiempo después, a través de Black Bee, conoce a XCese y a Paisa. Es entonces cuando comienza a gestarse el colectivo Manzzini Brothers, que se consolida con la incorporación de Dakaneh y Duddi Wallace.

Tras colaborar en la primera maqueta de Black Bee (Sueños en el Barrio), en el año 2003 Efe Yerom saca su primer trabajo titulado “Hip Hop” mientras sigue participando en eventos por la comunidad de Madrid y grabando canciones sueltas. A finales del 2007 decide recopilar algunos de estos temas y saca “Listo Para El Ocho” su segundo trabajo, que contiene el tema “Mama Dice” que a la vez se convierte en su primer videoclip. Continúa colaborando en grabaciones y directos con artistas como Dakaneh, Chocolate City, Xcese, Kra Martinez, Dj Modes o Kachafayah Sound. Al oír una canción producida porI.B.E. (Chocolate City) la discográfica independiente Enfaxix le invita a participar en el recopilatorio “Las Calles Hablan”, del que se hacen eco los medios generalistas como Noticias Cuatro. Tras su participación en el recopilatorio la discográfica le ofrece sacar su primer disco editado: “Vidas”, que sale en 2009, no sin conflictos debido a las condiciones del contrato. Tras el lanzamiento de “Vidas” realiza varios concierto por la geografía española y a la vez distribuye su música por otras partes del mundo como Cuba.

En 2010 comienza a acompañar a Chulito Camacho como corista en sus conciertos, llegando a cantar delante de miles de personas, como en el festival Viñarock 2011. A la vez comienza a colaborar en la organización de eventos como Reggae Night las Vegas y lanzamientos de discos de grupos como Dosis en Bruto o el mismo Chulito Camacho, esta vez como socio en el sello Independencia Sonora que surge de la unión entre Kinky Music y Enfaxix. Cuando esta unión acaba disolviéndose por desacuerdos entre las partes Efe Yerom sigue sus andadura musical junto Chulito Camacho.

En 2013 sale su por ahora última referencia “E.D.D.H.” (El Desengaño Del Hereje), producido íntegramente por Chulito Camacho y autoeditado por Efe Yerom con el apoyo del sello Kinky Music.

Efe es además diseñador gráfico y ha realizado las portadas de todos sus trabajos, así como el disco de Chulito Camacho “Antistablishment” o el diseño del recopilatorio “Cannabic Sound Machine”, entre otros. Además con un grupo de amigos ha creado un canal gratuito de reproducción de videoclips en streaming www.madchannel.tv

Discografía

Como solista
 "Hip-Hop" (2003)
 "Listo para el 8" (2008)
 "Vidas" (2009)
 "E.D.D.H. (El Desengaño Del Hereje)" (2013)
 "Efléctico" (2018)
 "K•RI•B" (2019)

Recopilatorios
 Spanish Dubplate Box de Kachafayah Sound: "Bandolera (con Dakaneh)" (2008)
 Spanish Dubplate Box de Kachafayah Sound: "Mama dice" (2008)
 Las Calles Hablan: "Rompe" (2008)
 Street Sound Volumen 2 de Dj Roland: "'Volar contigo" (2009)
 Cannabic Sound Machine: "'Volar contigo" (2009)
 The Nu Face Of Spain Vol.1 de Dj Acece: "'Volar contigo" (2010)

Colaboraciones
 Black Bee: "Mc nunca falla" (Sueños en el Barrio, 2003)
 Tribu Negra: "No es mentira" (2006)
 Dosis En Bruto: "Garota" (Prepárense Para El Asalto, 2007)
 Dosis En Bruto: "Seguimos en pie (con Kra Martínez)" (Prepárense Para El Asalto, 2007)
 Chocolate City: "Money (con Kra Martinez, J-1, Hector Guerra, Xcese, L´3arbe ESM, Yamal, Bnm, Kolom B, Julio Beltrán, Mala Sangre y Ciano)" (Hood Superstars, 2008)
 Dakaneh: "Bandolera" (Bravo, 2008)
 Dakaneh: "Mi marijane" (Mi Negocio, 2008)
 Kra Martínez: "Chico de su barrio" (Bolsas D'20, 2009)
 Skylee Cru: "Latinos sin miedo (con HK, More MC, Xcese)" (Xclusif 09, 2009)
 Chocolate City: "Bitches in the club (con AM5)" (Azul, 2010)
 Dakaneh: "Mi marijane (remix)" (Mi Negocio Remixtape, 2009)
 Utopía: "Infierno (con Vichenzso Luzor)" (Sueño & Realidade, 2009)
 Xcese: "Manzzini All Starz (con Black Bee, Dakaneh, Duddi, Invandra, Paisa, Kra Martínez)" (Illuminati, 2010)
 Dosis En Bruto: "Controlando" (Sin Fronteras, 2010)
 Dosis En Bruto: "I feel love everyday" (Sin Fronteras, 2010)
 Chocolate City: "Bitches in the club (remix) (con AM5)" (Azul Rmxtape, 2011)
 Dakaneh: "Manzzini All Starz II (con Black Bee, Dakaneh, Duddi, Invandra, Paisa, Kra Martínez)" (Ritmología, 2012)
 Lowlight: "La mejor solución" (P.O.P Vol I, 2012)
 Invandra: "Manzzini All Starz III (con Black Bee, Dakaneh, Duddi, Invandra, Paisa, Kra Martínez)''" (White, 2014)

Referencias

Enlaces externos 
 Página web oficial de Efe Yerom
 Canal YouTube: eFeYerom
 Twitter: @Efe Yerom
 Página oficial Facebook: EfeYeromOfficial

Raperos de la Comunidad de Madrid
Músicos de reggae
Músicos de dancehall